Imperi colonial francès
 Primer Imperi Francès
 Segon Imperi Francès, etapa històrica de França compresa entre 1852 i 1870